Il doppio  del Rio Quente Resorts Tennis Classic 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Guido Andreozzi e Marcel Felder hanno battuto in finale Thiago Alves 
e Augusto Laranja 6–3, 6–3.

Teste di serie

  Guido Andreozzi /  Marcel Felder (Campioni)
  Ricardo Mello /  Júlio Silva (quarti di finale)

  Andrés Molteni /  Renzo Olivo (quarti di finale)
  Rodrigo Grilli /  Andre Miele (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Rio Quente Resorts Tennis Classic 2012